Yukon/NWT Men’s Curling Championship 2014, turniej wyłaniający reprezentację Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich mężczyzn w curlingu na Tim Hortons Brier 2014. Zawody rozegrano dniach 6-9 lutego 2014 w Whitehorse, na lodowisku Whitehorse Curling Club.

W zawodach rywalizowały cztery drużyny, rozegrano dwie rundy Round Robin. Tytuł mistrzowski 5 raz obronił Jamie Koe. Na mistrzostwach Kanady reprezentacja Terytoriów uplasowała się na 10. miejscu.

Były to ostatnie mistrzostwa wyłaniające jedną reprezentację dla tych dwóch kanadyjskich terytoriów. Od 2015 w Mistrzostwach Kanady wprowadzone zostaną zmiany, jedną z nich jest rozdzielenie uczestnictwa Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
6 lutego 2014; 18:30

Sesja 2. 
7 lutego 2014; 10:00

Sesja 3. 
7 lutego 2014; 15:00

Sesja 4. 
8 lutego 2014; 10:00

Sesja 5. 
8 lutego 2014; 15:00

Sesja 6. 
9 lutego 2014; 9:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 

2014 w curlingu
2014